Centerunionen kan syfta på:
 Centerunionen (Litauen) – var ett politiskt parti i Litauen verksamt 1993-2003.
 Liberala centerunionen – är ett politsikt parti i Litauen grundat 2003 efter samgående mellan Centerunionen, Litauens liberala förbund och Moderna kristdemokrater.
 Centerunionen (1961, Grekland) – var ett politiskt parti i Grekland verksamt mellan 1961 och 1974. Det grundades av Georgios Papandreou.
 Centerunionen (1991, Grekland) – är ett politsikt parti i Grekland grundat 1991.